Антон Владимирович Малышев (24 февраля 1985, Колпино) — российский хоккеист, нападающий. Тренер.

Карьера 
Воспитанник СКА. Начал свою профессиональную карьеру в 2005 году в составе клуба Высшей лиги «Спартак» Санкт-Петербург, выступая до этого за фарм-клуб родного СКА. В дебютном сезоне провёл 56 матчей, набрав 21 (4+17) очко. В середине следующего сезона петербургский клуб обанкротился, после чего Малышев перешёл в саратовский «Кристалл». В сезоне 2007/08 набрал 17 (10+7) очков в 56 матчах, после чего был приглашён на просмотр в омский «Авангард», с которым впоследствии и подписал двухлетний контракт.

За два сезона провёл 73 матча, набрав 11 (9+2) очков, однако, несмотря на невысокую результативность, руководство сибирского клуба приняло решение продлить соглашение с игроком. В сезоне 2010/11 по причине травмы сыграл только 27 матчей и набрал 6 (3+3) очков, после чего он был обменен в новосибирскую «Сибирь» на выбор на драфте-2011. В своём дебютном сезоне клуба провёл на площадке 48 матчей, в которых набрал 9 (5+4) очков, вслед за чем руководство «Сибири» приняло решение продлить соглашение ещё на два года.

В начале июля 2013 г. хабаровский «Амур» расторг контракт с Малышевым.

21 июля 2013 года стало известно, что Малышев продолжит карьеру в родном СКА

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 4 июля 2013 года

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Ижорец»
Игроки ХК «СКА-1946»
Игроки ХК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки ХК «Кристалл» Саратов
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «СКА-Нева»
Игроки ХК «СКА-ГУОР Карелия»
Игроки ХК «Арлан»
Хоккейные тренеры России